Роговский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Белоруссия
 Роговский сельсовет — название Шершунского сельсовета в Минском районе Минской области до 2013 года.

 Россия
 Роговский сельсовет — Брянская область, Злынковский район.
 Роговский сельсовет — Кировская область, Слободской район.
 Роговский сельсовет — Краснодарский край, Тимашёвский район.
 Роговский сельсовет — Курская область, Мантуровский район.
 Роговский сельсовет — Костромская область, Мантуровский район.
 Роговский сельсовет — Московская область; Чеховский (1965), Ленинский (1963—1965) и Подольский (1960—1963, 1965—1994) районы.